Cette page présente la  en Top 14 et en Challenge européen.

Entraîneurs 
  Philippe Sella : Directeur Rugby et Développement
  Mauricio Reggiardo : Entraîneur principal et des avants
  Stéphane Prosper : Entraineur des trois-quarts
  Rémy Vaquin : Entraîneur de la touche et des skills

La saison

Transferts

Effectif 2018-2019

Matchs amicaux 
 SU Agen - Soyaux Angoulême XV Charente :  19-5
 SU Agen - Association sportive de Béziers Hérault :
 SU Agen - Stade rochelais :

Calendrier et résultats

Top 14 

|}

Challenge européen 
Dans le Challenge européen, le SU Agen fait partie de la  et est opposée aux Français du FC Grenoble, aux Anglais du Harlequins et aux Italiens de Benetton Trévise.

Avec 2 victoires et 4 défaites, le SU Agen termine  de la poule 5 et n'est pas qualifié pour les quarts de finale.

|}

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Coupe d'Europe 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Liens externes 
 

2018-2019
Agen